Skate America 2021 — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/2022. Соревнования в третий раз (подряд) прошли в городе США Лас-Вегасе с 22 по 24 октября 2021 года. Организатор турнира — Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Информация о турнире на сайте Ассоциации фигурного катания США
 Результаты турнира на сайте isuresults.com 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Спорт в США в 2021 году
Октябрь 2021 года
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе